Озёры — конечная железнодорожная станция неэлектрифицированной однопутной линии Голутвин — Озёры, являющейся тупиковым ответвлением от Рязанского направления Московской железной дороги. Располагается в городе Озёры Московской области.

Основана в 1893 году. Обслуживала песчаный карьер. С 2010-х погрузка на станции практически не осуществляется. Изредка производится завоз угля в полувагонах на склад Озёрского лесотопливного предприятия.

На станции одна пассажирская боковая низкая платформа. Имеются станционное здание с билетными кассами и разъезд, турникеты и навесы на платформах отсутствуют.

Прямого сообщения с Москвой нет. Через станцию проходит маршрут между Голутвином и Озёрами: по будням — четыре пары поездов, по выходным — пять пар поездов. Маршрут между Голутвином и Озёрами с 5 июня 2016 года обслуживается дизель-поездом ДП-М.

В культуре 
Последние сцены фильма «Армавир» 1991 года снимались на вокзале и перроне станции Озёры.

Примечания

Ссылки 
 Фото станции на сайте gaper.narod.ru 
 
 Статья о станции на сайте moscow99.ru
 Расписание поездов, следующих через станцию 

Станции Московско-Рязанского региона Московской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы городского округа Озёры
Станции 4 класса
Промежуточные станции
Тупиковые железнодорожные станции